«Castromil» puede referirse a:

Toponimia 
 Castromil (Aranga), lugar de la parroquia de Muniferral, municipio de Aranga, provincia de La Coruña, España.
 Castromil (Arzúa), lugar de la parroquia de Rendal, municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, España.
 Castromil (Vimianzo), lugar de la parroquia de Salto, municipio de Vimianzo, provincia de La Coruña, España.
 Castromil (La Mezquita), lugar y parroquia del municipio de La Mezquita, provincia de Orense, España.
 Castromil (Zamora), localidad del municipio de Hermisende, provincia de Zamora, España.

Apellido 
Evaristo Castromil Otero, empresario español (1876-1969);
Ramón Castromil Ventureira, empresario, pianista y político español (n. 1930);

Miscelánea 
Castromil (empresa), empresa de transporte de personas por carretera fundada en 1917.
Contos do Castromil, colección de treinta cuentos de muchos autores, iniciativa de la empresa de autobuses Castromil.
Edificio Castromil, edificio modernista en Santiago de Compostela demolido en 1975.